Летков — фамилия; имеет женскую форму Леткова.
 Летков, Андрей Иванович (1903—1942) — советский государственный деятель, народный комиссар электростанций СССР (1940—1942).
 Леткова, Екатерина Павловна (1856—1937) — русская писательница, мемуаристка, переводчица.